Il doppio del torneo di tennis Borden Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Lindsay Morse e Jean Nachand che hanno battuto in finale Nerida Gregory e Marie Pinterova 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Barbara Jordan /  Renáta Tomanová (semifinali)
 Ivanna Madruga-Osses /  Silvana Urroz (quarti di finale)

 Marcie Harper /  Mareen Louie-Harper (semifinali)
 Penny Johnson /  Naoko Satō (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1980